Хайд-парк (), в русском написании часто Гайд-парк, многозначный термин.

Населённые пункты 
  — город в штате Нью-Йорк, США.
 Хайд-Парк — тауншип в округе Уабаша, Миннесота, США.

Парки 
 Гайд-парк — королевский парк в центре Лондона.
 Гайд-парк (Сидней) — крупный городской парк в Сиднее.
 Гайд-парк (Москва) — площадки для проведения публичных мероприятий в Москве.

См. также 
 Гайдпарк
 Гайд-Парк на Гудзоне  —  художественный фильм режиссёра Роджера Мичелла.